Finale UEFA Lige prvaka 1998. je bilo 43. po redu finale Kupa/Lige prvaka koje je igrano 20. svibnja 1998. na Amsterdam Areni u Amsterdamu.
U finalu su igrali španjolski Real Madrid i talijanski Juventus, a rezultatom od 1:0 pobijedio je "Kraljevski klub" i osvojio sedmi naslov prvaka Europe.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Predrag Mijatović u 67 minuti.

Susret

Statistika

Izvor: UEFA.com

Vanjske poveznice
Sezona 1997./98., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1998.
Rezultati Kupa/Lige prvaka, RSSSF.com
Video-isječci finala 

Liga prvaka 1998.
Nogometne utakmice u Nizozemskoj
Nogomet u Amsterdamu